Аутопут 7 (тур: Otoyol 7, О-7), такође познат као аутопут Северна Мармара, је аутопут који пролази кроз Мраморну регију у Турској. Пут је двосмеран и има укупно осам трака плус две зауставне (четири траке и зауставна у сваком правцу).

Ауто-пут О-7 омогућава транзитни прелаз са европске на анадолску страну преко моста Јавуз Султан Селим у Истанбулу. Циљ изградње овог ауто-пута био је стварање алтернативног пута и смањење великог саобраћајног оптерећења на другим турским ауто-путевима, посебно кроз Источну Тракију и Источну Мраморну регију. Посебно је значајан за тешка теретна возила која саобраћају између два континента. Повезан је са обилазницом око Истанбула. Обилази Истанбул са северне стране и омогућава везу до аеродрома Истанбул и Измира.

Тунели изграђени на траси аутопута О-7 су најшири тунели у Турској.

Изградња прве Деонице Одајери - Курткој, која укључује мост Иавуз Султан Селим, започета је 2013. године, а пуштена је у саобраћај 26. августа 2016. На овој деоници ауто-пута изграђен је и еколошки мост за дивље животиње. Последња деоница ауто-пута Курткој - Акјази, пуштена је у саобраћај 20. децембра 2020.

Рута

Извор